Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 33-as, továbbá 33A jelzésű villamosok:

Magyarország 

 33-as villamos (Budapest)megszűnt
 33A villamos (Budapest)megszűnt

Ausztria 

 33-as villamos (Bécs)

Belgium 

 33-as villamos (Brüsszel)megszűnt